Overholser ist der Familienname folgender Personen:

 Wayne D. Overholser (1906–1996), US-amerikanischer Schriftsteller
 Winfred Overholser (1892–1964), US-amerikanischer Psychiater

Siehe auch:

 Lake Overholser, Stausee bei Oklahoma City